Masters of Chant Chapter II é o segundo álbum de Gregorian, o terceiro se considerar o álbum Sadisfaction.

Faixas 
 "Moment of Peace" (com Sarah Brightman) (Amelia Brightman, Carsten Heusmann)
 "The First Time Ever I Saw Your Face" (Ewan MacColl) (original por Roberta Flack)
 "In the Air Tonight" (Phil Collins) (original por Phil Collins)
 "Bonny Portmore" (Música celta tradicional)
 "Hymn" (John Lees) (original por Barclay James Harvest)
 "Child in Time" (Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord, Ian Paice) (original por Deep Purple)
 "Everybody Gotta Learn Sometimes" (James Warren) (original por The Korgis)
 "Wish You Were Here" (David Gilmour, Roger Waters) (original por Pink Floyd)
 "Lady d'Arbanville" (Cat Stevens) (original por Cat Stevens)
 "Heaven Can Wait" (Jim Steinman) (original por Meat Loaf)
 "Babylon" (Salmo 137)
 "Stairway to Heaven" (Jimmy Page, Robert Plant) (original por Led Zeppelin)

Faxias bônus Francesas e Belgas 
<li>"Voyage Voyage" (Dominique Dubois, J. Michael Rivat) (original por Desireless)
<li>"Rêver" (Laurent Boutonnat, Mylène Farmer) (original por Mylène Farmer)
<li>"Instant de Paix (Moment of Peace)"

Álbuns de 2001
Álbuns de Gregorian
Álbuns produzidos pela Nemo Studio